Spencer Machacek (né le  à Lethbridge dans la province de l'Alberta au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière
Machacek fut le choix de troisième ronde et le premier joueur sélectionné par les Thrashers d'Atlanta lors du repêchage de 2007. Il joue dès la saison 2005-2006 avec les Giants de Vancouver de la Ligue de hockey de l'Ouest. Il participe avec l'équipe LHOu au Défi ADT Canada-Russie en 2006 et 2007.

Trophées et honneurs personnels 
Ligue américaine de hockey
2011 : sélectionné pour le Match des étoiles avec l'association de l'Ouest.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2005-2006 ||Giants de Vancouver ||LHOu ||70||23 || 22|| 45||53||14 ||18|| 6|| 8|| 14|| 8||9 
|-
|2006-2007 ||Giants de Vancouver|| LHOu ||63||21 ||24 ||45 ||32||26 ||22 ||9 ||11 ||20 ||14 ||12 
|-
| 2007-2008 ||Giants de Vancouver || LHOu ||70||33||45||78||69 ||16||10||5||2||7||6 ||0
|-
|2008-2009 ||Wolves de Chicago ||LAH ||77 ||23 ||25 ||48 ||23 ||10 ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 ||Thrashers d'Atlanta ||LNH ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 ||Wolves de Chicago ||LAH ||79 || 20 || 29 || 49 || 68 ||17 ||13 || 7 || 4 || 11 || 8 ||-1
|-
|2010-2011 ||Wolves de Chicago ||LAH ||67 ||21 ||32 ||53 ||45 ||18 ||- ||- ||- ||- ||- || -
|-
|2010-2011 || Thrashers d'Atlanta || LNH ||10 ||0 ||0 ||0 ||0 ||-2 ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012 || Jets de Winnipeg || LNH ||13 ||2 ||7 ||9 ||7 ||8 ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012 || IceCaps de Saint-Jean ||LAH ||61 ||18 ||32 ||50 ||48 ||11 ||11 ||0 ||7 ||7 ||12 ||1 
|-
| rowspan="2"|2012-2013 || IceCaps de Saint-Jean ||LAH ||55 ||11 ||16 ||27 ||45 ||-23 ||- ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|| Falcons de Springfield ||LAH || 18|| 5|| 9|| 14|| 13|| 1||6 ||0 ||1 ||1  ||0 || -2
|- 
| rowspan=2|2013-2014 || Falcons de Springfield || LAH || 34|| 9|| 10|| 19|| 24|| +4|| -|| -|| -|| -|| -|| -
|- 
| Penguins de Wilkes-Barre/Scranton || LAH || 22 || 10 || 4 || 14 || 15|| 7 || 13 || 1 || 4 || 5 || 18|| -5
|- 
|2014-2015 || Augsburger Panther || DEL || 43|| 8|| 27|| 35|| 100|| -10 || -|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2015-2016 || Eisbären Berlin || DEL || 52 || 8 ||21 || 29 || 38 ||11||  7 || 0 || 1 || 1 || 4
|-
|2016-2017 || Eisbären Berlin || DEL || 51 || 6 || 10 || 16 || 40|| -2 || 6 || 1 || 2 || 3 || 6
|-
|2017-2018 || Düsseldorfer EG || DEL || 52|| 13|| 15|| 28|| 42|| -5 || -|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2018-2019 || Grizzlys Wolfsbourg || DEL || 49|| 18|| 12|| 30|| 26|| -3|| -|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2019-2020 || Grizzlys Wolfsbourg || DEL || 52|| 15|| 17|| 32|| 26|| -4|| -|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2020-2021 || Grizzlys Wolfsbourg || DEL || 36 || 14 || 11 || 25 || 10|| +5|| 9|| 4|| 0|| 4|| 2|| +1
|-
| 2021-2022|| Grizzlys Wolfsbourg || DEL  ||  || 

|25 ||2 ||7 ||9 ||7 || 6 || - || - || - || - || - || -

Notes et références 

Naissance en octobre 1988
Naissance à Lethbridge
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Thrashers d'Atlanta
Joueur des Giants de Vancouver
Joueur des Thrashers d'Atlanta
Joueur des Jets de Winnipeg
Joueur des Wolves de Chicago (LAH)
Joueur des IceCaps de Saint-Jean
Joueur des Falcons de Springfield
Joueur des Penguins de Wilkes-Barre/Scranton
Joueur du Augsburger Panther
Joueur des Eisbären Berlin
Joueur du Düsseldorfer EG
Joueur du EHC Wolfsburg Grizzly Adams
Attaquant de hockey sur glace